Bollacher ist der Familienname der folgenden Personen:

 Christian Bollacher (* 1971), deutscher Historiker und Archäologe
 Martin Bollacher (* 1940), deutscher Germanist, Literaturwissenschaftler und Hochschullehrer
 Tilman Bollacher (* 1964), deutscher Jurist und Politiker